Williamson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Williamson (Illinois)
Condado de Williamson (Tennessee)
Condado de Williamson (Texas)

Desambiguações de topônimos